Sweet Home oder Sweethome ist der Name folgender Orte:
 Sweet Home (Arkansas) in den Vereinigten Staaten
 Sweet Home (Oregon), Linn County in den Vereinigten Staaten
 Sweet Home (Guadalupe County, Texas) in den Vereinigten Staaten
 Sweet Home (Lavaca County, Texas) in den Vereinigten Staaten
 Sweet Home (Lee County, Texas) in den Vereinigten Staaten
 Sweethome (Oklahoma) in den Vereinigten Staaten

Sweet Home, Weiteres:
 Sweet Home (Fernsehserie, 1994), japanische Fernsehserie mit Yamaguchi Tomoko
 Sweet Home (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie basierend auf einem Webtoon
 Sweet Home (Webtoon), Webtoon von Youngchan Hwang und Carnby Kim
 Sweet Home (1989), japanischer Horrorfilm 
 Sweet Home (Computerspiel), Videospiel für Nintendo Famicom
 Sweet Home 3D, ein frei erhältlicher Innenraumplaner.